Дровя́нка — многозначный термин.

 Дровянка (склад) — помещение (дровяник) либо навес, либо отведённая площадка для складированния дров.
 Дровянка — долблёная лодка.
 Дровянка (судно) — специальное судно по доставке дров.
 Дровянка (пила) — особый вид пилы для дров.
 Дровянка (топор) — особый вид топора для дров.
 Дровянка  — паровоз, работающий на дровах (ж.-д. арго).
 Дровянка (село) — бывшее село в Крыму.